Феликс Филипп Ингольд (,  22 июля 1942, Базель) – швейцарский филолог-славист, поэт, переводчик, публицист. Пишет на немецком языке.

Биография 
Учился в Базельском университете, в Сорбонне. Работал и публиковался в швейцарской и немецкой прессе, выступал на швейцарском радио. По стипендии учился в Брно и Праге. В 1969 был корреспондентом швейцарских газет в СССР, Польше, Чехословакии, работал в посольстве Швейцарии в Москве. Ординарный профессор культурной и социальной истории России в университете Санкт-Галлена (в настоящее время – в отставке). Член Wissenschaftskolleg в Берлине.

Живет в Цюрихе и Роменмуатье (кантон Во).

Творчество 
Автор многочисленных стихотворных книг, сборников публицистики и эссеистики. Переводил стихотворения Дж.М.Хопкинса, Аполлинера, Э.Жабеса, Ф.Понжа, Р.Шара, П.Элюара, Я.Скацела, А.Введенского, Б.Пастернака, М.Цветаевой, О.Мандельштама, И.Бродского, Г.Айги, В.Козового и др., философскую и публицистическую прозу, научные труды (Н.Бердяева, Р.Якобсона, А.Солженицына).

Признание 
Премия Петрарки за перевод (1989), премия Эрнста Яндля (2003), премия за поэтический перевод (Эрланген, 2005) и др.

Переводы на русский язык 
  Стихи Ф.Ингольда в переводах Галины Куборской-Айги
Стихи Ф.Ингольда в переводах Ильи Кутика

Примечания

Ссылки 
Биография, фото, библиография
Рецензия на книгу Ф.Ингольда Русская волна, 2007

Филологи Швейцарии
Слависты
Поэты Швейцарии
Журналисты Швейцарии
Переводчики Швейцарии
Переводчики поэзии на немецкий язык
Исследователи русского авангарда
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка